Citizen AA (celým názvem: The Citizen Athletic Association; ) je čínský sportovní klub, který sídlí ve zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky Hongkongu. Založen byl v roce 1968. Na mezinárodní scéně klub účinkoval pouze jednou, účast byla v Poháru AFC (6 zápasů, 2 výhry, 1 remíza, 3 prohry, skóre 9:12). Klubové barvy jsou zelená, černá a bílá. Od sezóny 2014/15 působí v hongkongské druhé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Po Kong Village Road Park s kapacitou 1 000 diváků.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl atletiky.

Získané trofeje 

 Hong Kong Senior Challenge Shield ( 1× )
 2010/11
 Hong Kong FA Cup ( 1× )
 2007/08

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1984–1985: Hong Kong Third 'B' Division League
 1994–1995: Hong Kong Third 'B' Division League
 2000–2004: Hong Kong Second Division League
 2004– : Hong Kong First Division League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v asijských pohárech 

Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 Profil klubu, wildstat.ru 

Hongkongské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1968